Goubé ist der Familienname folgender Personen:

Jennifer Goubé, französische Balletttänzerin und Tanzpädagogin
Paul Goubé (1912–1979), französischer Tänzer und Choreograph